Battlestar es un tipo ficticio de nave espacial militar, que pertenece al universo de las historias de las series de televisión Battlestar Galactica y Battlestar Galactica (2003).

La battlestar es una nave espacial pesada, y se podría decir que es la versión espacial de un portaaviones; así como un portaaviones puede transportar muchos aviones de combate o de reconocimiento (principalmente cazabombarderos), una battlestar puede transportar en su interior varios escuadrones de naves espaciales cazabombarderos. Los cazas pueden despegar de una battlestar en pleno espacio exterior para combatir y regresar a ella incluso bajo intenso fuego enemigo.

La battlestar también se parece a un portaaviones en el hecho de que es una especie de "ciudad flotante"; ya que está acondicionada para que su gran tripulación de cientos de efectivos militares puedan vivir en ella por meses o años, disfrutando de muchas de las comodidades que tendrían en una pequeña ciudad.

Sin embargo, por su gran poder de fuego (una Battlestar está equipada con muchas baterías de artillería pesada); una Battlestar también podría ser comparada con un acorazado o un crucero pesado. Además, por el hecho de estar equipada con armas nucleares cumple funciones análogas a las de un bombardero estratégico de nuestro mundo y época.

Las battlestars son las armas más poderosas de Doce Colonias de Kobol en sus guerras contra los cylons.

Battlestar en la serie Battlestar Galactica (2003) 

En la historia de la serie Battlestar Galactica (2003) se narra que al principio de la Primera Guerra Contra los cylons se construyeron y pusieron en servicio las primeras 12 battlestars, una por cada una de las Doce Colonias de Kobol.

Después del final de la guerra, se siguieron construyendo battlestars para aumentar el tamaño de la Flota Colonial y por tanto la capacidad defensiva ante una nueva agresión cylon; en algún momento durante el ataque cylon que destruyó a las doce colonias, se menciona que en los primeros momentos del ataque se habían destruido 30 battlestars, que representaban una cuarta parte de todas las battlestars de la Armada Colonial. Esto da a entender que había en total 120 Battlestars en servicio al momento del holocausto de la humanidad colonial; una poderosa flota que en condiciones normales no hubiera podido ser destruida con tanta facilidad por las fuerzas cylons.

De esas 120 battlestars sólo sobrevivieron dos al ataque cibernético cylon: la Battlestar Galactica por no tener redes y la Battlestar Pegasus porque estaban siendo revisadas. Durante el ataque, son mencionadas otras Battlestar como Battlestar Atlantia o Battlestar Columbia. En la tercera temporada, se revela que Adama pasó la mayor parte de su carrera militar en Battlestar Valkiria.

Las siguientes son especificaciones técnicas de las battlestars en la serie Battlestar Galactica (2003) :

Dimensiones de una Battlestar. 

Las battlestars originales (como Galactica) tenían una longitud de 4.640 pies (1.414 metros), una anchura de 1.821 pies (555 metros) y una altura de 581 pies (177 metros); para tener una idea clara de éstas dimensiones, una Battlestar de las originales es más de 4 veces más larga que un portaaviones nuclear de la Clase Nimitz en servicio en la Armada de los Estados Unidos.

Solamente una vaina de vuelo de una battlestar (la vaina de vuelo es la sección de donde despegan y aterrizan los cazas y donde estacionan, y cada battlestar original tiene dos vainas de vuelo, una a cada lado de la nave) tiene casi dos veces la longitud de un Nimitz, es 46 metros más amplia y es aproximadamente tan alta como lo es el Nimitz desde la línea de flotación hasta la cima de la torre. La sección de la Battlestar conocida como "cabeza de caimán" es tan amplia como la cabina de mando del Nimitz es de largo. Por último, la barquilla o vaina de cada uno de los cuatro motores externos subluz de una Battlestar es lo suficientemente grande como para contener un Nimitz completo.

En la serie se menciona que el Pegasus (una battlestar de nueva generación) es casi dos veces el tamaño de Galactica (de la vieja generación); lo que quiere decir que las dimensiones que hemos citado de las originales deben ser multiplicadas por dos o por tres para tener una idea del gigantesco tamaño de las más modernas.

Naves de Battlestar Galactica